Comtat d'Adair (Iowa)
 Comtat d'Adair (Kentucky)
 Comtat d'Adair (Missouri)
 Comtat d'Adair (Oklahoma)